

Film 
 L'ultima volta – film del 1976 diretto da Aldo Lado
 L'ultima volta – film per la televisione diretto da Cristina Comencini ed Eleonora Comencini
 L'ultima volta – film del 2009 diretto da Andrea Costantini

Musica 
 L'ultima volta – singolo dei Linea 77 del 2010
 L'ultima volta – singolo di Francesco Guccini del 2012
 L'ultima volta – singolo di Vacca del 2013
 L'ultima volta – singolo di Emis Killa e Jake La Furia del 2020